L'Ethniki Erasitechniki Kategoria  1977-1978 è la 3ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello.

Gruppo 1

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1978-1979
      Retrocesse nei campionati regionali 1978-1979

Gruppo 2

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1978-1979
      Retrocesse nei campionati regionali 1978-1979

Gruppo 3

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1978-1979
      Retrocesse nei campionati regionali 1978-1979

Gruppo 4

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1978-1979
      Retrocesse nei campionati regionali 1978-1979

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1977
Calcio nel 1978